Mulot ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Mulot (1904–1980), deutscher Germanist und Schriftsteller
 Claude Mulot (1942–1986), französischer Filmemacher und Drehbuchautor
 Jérôme Mulot, französischer Comicautor
 Sibylle Mulot (früher: Sibylle Mulot-Déri, 1950–2022), deutsche Schriftstellerin
 Willy Mulot (1889–1982), deutscher Maler